Паттисон () — фамилия.

Известные носители 
 Паттисон, Ли Марион (1890—1966) — американский пианист;
 Паттисон, Мэтти (род. 1986) — южноафриканский футболист.

См. также 
 Паттинсон, Роберт